

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molh“ beginnt.

Molh 



Molhe 
 Mølhede, Lasse (* 1993), dänischer Badmintonspieler

Molho 
 Molho, Maurice (1922–1995), französischer Romanist, Hispanist und Katalanist
 Molhoek, Rogier (* 1981), niederländischer Fußballspieler

Molhu 
 Molhuysen, Philipp Christiaan (1870–1944), Bibliothekar der Königlichen Bibliothek der Niederlande